Cet article présente les résultats détaillés de la Coupe du monde 1978.

Premier tour

Groupe I 
 journée

 journée

 journée

Groupe II 
 journée

 journée

 journée

Groupe III 
 journée

 journée

 journée

Groupe IV 
 journée

 journée

 journée

Second tour

Groupe A 
 journée

 journée

 journée

Groupe B 
 journée

 journée

 journée

Coupe du monde de football 1978